Filmek

 Rocksztár (film, 2001), amerikai vígjáték-dráma
 Rockstar (film, 2011), indiai film
 Rockstar (film, 2015), indiai film

Albumok

 Rockstar (Bosson-album)
 Rockstar (Sfera Ebbasta-album)
 Rockstar (filmzene)
 Rokstarr, Taio Cruz-album

Dalok

 Rockstar (Bizarre-dal), 2005
 Rockstar (DaBaby-dal), 2020
 Rockstar (Dappy-dal), 2012
 Rockstar (Nickelback-dal), 2005
 Rockstar (Poison-dal), 2001
 Rockstar (Post Malone-dal), 2017
 Rockstar (Prima J-dal), 2007
 Rock Star (Hannah Montana-dal), 2007
 Rock Star (N.E.R.D-dal), 2001
 Rock Star (R. Kelly-dal), 2007
 Rock Star (Reece Mastin-dal), 2012
 Rockstar 101, 2009

Szervezetek

 Rockstar Games, amerikai játékfejlesztő cég
 Rockstar North
 Rockstar Advanced Game Engine
 Rockstar Consortium, a Nortel csődje után létrehozott konzorcium